О́ртон (Orton) — английская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Ортон, Бет (род. 1970) — английская певица, автор песен, гитаристка и актриса.
  (1948—2009) — американский политик, член Палаты представителей (1991—1997).
  (род. 1962) — игрок в американский футбол, победитель Аренабоула в составе клуба «Детройт Драйв» (1988—1990).
  (род. 1986) — игрок в американский футбол, победитель Аренабоула в составе клуба «Спокан Шок» (2010) и Супербоула в составе «Нью-Ингленд Пэтриотс» (2015).
 Ортон, Джеймс Герберт (1884—1953) — британский зоолог, член Королевского общества (с 1948)
 Ортон, Джо (1933—1967) — английский драматург.
 Ортон, Джоб (1717—1783) — британский религиозный деятель.
  (род. 1965) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Калифорния Энджелс».
 Ортон, Джордж (1873—1958) — канадский легкоатлет.
  (1837—1901) — канадский хирург и политик, член Палаты общин (1874—1887).
  (род. 1955) — американский электротехник и предприниматель, генеральный директор ATI Technologies перед её поглощением компанией AMD (2004—2006).
  (род. 1990) — американский баскетболист, игрок Филиппинской баскетбольной ассоциации в составе клуба «Хотшотс».
  (род. 1984) — канадская гребчиха, бронзовая медалистка Чемпионата мира в эстафете на одиночной байдарке 4×200 м (2009).
 Ортон, Кайл (род. 1982) — игрок в американский футбол.
  (1872—1930) — британский химик, член Королевского общества (с 1921).
  (1943—2007) — британский медиаменеджер и телепродюсер, лауреат специальной детской премии BAFTA (2002).
 Ортон, Питер Дарбишир (1916—2005) — британский миколог.
  — британский музыкальный продюсер и звукоинженер, лауреат премий «Грэмми».
 Ортон, Рут (в первом браке — Харинг; 1955—2018) — американская шахматистка, международный мастер (1977) среди женщин.
  (1890—1978) — британский дрессировщик беговых собак.
  (1879—1948) — американский психиатр, председатель Американской психиатрической ассоциации (1928—1929).
 Ортон, Тони — британский прыгун в высоту, чемпион Великобритании (1954).
  (1826—1878) — американский предприниматель, президент Western Union (1867—1878).
  (1817—1895) — американский юрист и политик, председатель Верховного суда штата Висконсин (1894—1895).
  (1829—1899) — американский геолог, первый президент Университета штата Огайо (1873—1881), сооснователь и председатель (1897) Геологического общества Америки, председатель Американской ассоциации содействия развитию науки (1899).

Династия рестлеров
  (1929—2006)
 «Ковбой» Боб Ортон (род. 1950)
 Рэнди Ортон (род. 1980)
  (род. 1958)

Составные фамилии
  (1877—1947) — британский историк-медиевист, первый профессор медиевистики Кембриджского университета (1937—1942), член Британской академии (с 1929).

Топонимы 
 Ортон — посёлок в Междуреченском городском округе Кемеровской области России.
 Ортон — река в Кемеровской области, приток Мрассу.
 Ортон — река в Кемеровской области, приток Тумуяса.
 Ортон — тауншип в штате Миннесота, США.

См. также 
 Большой Ортон — бывший посёлок в Междуреченском городском округе Кемеровской области России
 Ортона — город в Италии, в регионе Абруццо